Marengo Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Marengo Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
 Marengo Township du comté d'Iowa en Iowa.
  du comté de Calhoun dans le Michigan.

Homonymie de townships